Натуральне число 811
 811 рік до нашої ери
 811 рік нашої ери